Sarce peut désigner : 

 la Sarce, une rivière française et un affluent de la Seine ;

 Šarce, un village de Serbie, situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica.